Strahm peut désigner :

Patronyme 
 Matt Strahm (né en 1991) : un joueur américain de baseball ;
 Rudolf Strahm (né en 1943) : personnalité politique suisse.

Divers 
 Peter Strahm : un personnage de fiction récurrent de la série de films d'horreur Saw.

Homonymie de patronyme